Buford puede hacer referencia a:

Localidades de Estados Unidos 
Buford, área no incorporada del Estado de Carolina del Sur.
Buford, pueblo del Estado de Georgia.
Buford, lugar designado en el censo en el Estado de Ohio.

Personas 
Mark Buford, (n. 1970) exjugador estadounidense de baloncesto de Tennessee.
Rodney Buford, (n. 1977) jugador de baloncesto estadounidense de Wisconsin.
William Buford, (n. 1990) jugador de baloncesto estadouninse de Ohio